|-
| 14501 Tetsuokojima ||  || 29 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14502 Morden ||  || 17 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 14503 ||  || 25 noiembrie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 14504 Tsujimura ||  || 27 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14505 Barentine ||  || 12 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 14506 - ||  || 26 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14507 - ||  || 14 februarie 1996 ||  || 
|-
| 14508 - ||  || 23 februarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14509 Lučenec ||  || 9 martie 1996 ||  || , 
|-
| 14510 - ||  || 15 martie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 14511 Nickel ||  || 11 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 14512 ||  || 6 aprilie 1996 ||  || 
|-
| 14513 Alicelindner ||  || 15 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14514 - ||  || 15 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14515 Koichisato ||  || 21 aprilie 1996 ||  || 
|-
| 14516 - ||  || 17 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14517 Monitoma ||  || 13 iunie 1996 ||  || 
|-
| 14518 - ||  || 13 septembrie 1996 || La Silla || 
|-
| 14519 Ural ||  || 8 octombrie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14520 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 14521 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 14522 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 14523 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 14524 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 14525 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 14526 Xenocrates ||  || 6 mai 1997 ||  || 
|-
| 14527 - ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14528 - ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14529 - ||  || 6 iulie 1997 ||  || 
|-
| 14530 - || 1997 PR || 1 august 1997 ||  || 
|-
| 14531 - ||  || 7 august 1997 ||  || 
|-
| 14532 - || 1997 QM || 25 august 1997 || Kleť || 
|-
| 14533 Roy || 1997 QY || 24 august 1997 ||  || 
|-
| 14534 ||  || 27 august 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 14535 Kazuyukihanda || 1997 RF || 1 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 14536 - ||  || 3 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 14537 Týn nad Vltavou ||  || 10 septembrie 1997 || Kleť || , 
|-
| 14538 ||  || 12 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 14539 Clocke Roeland ||  || 10 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 14540 ||  || 13 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 14541 - || 1997 SF || 20 septembrie 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 14542 Karitskaya ||  || 29 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 14543 Sajigawasuiseki ||  || 28 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 14544 - ||  || 29 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 14545 ||  || 29 septembrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 14546 ||  || 3 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 14547 - ||  || 8 octombrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 14548 ||  || 5 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 14549 - ||  || 8 octombrie 1997 ||  || S. Otomo
|-
| 14550 Lehký ||  || 27 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 14551 Itagaki ||  || 22 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 14552 ||  || 24 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 14553 - ||  || 27 octombrie 1997 ||  || S. Otomo
|-
| 14554 - ||  || 27 octombrie 1997 || Kiyosato || S. Otomo
|-
| 14555 - || 1997 VQ || 1 noiembrie 1997 ||  || K. Endate, 
|-
| 14556 ||  || 1 noiembrie 1997 || Kushiro || , 
|-
| 14557 - ||  || 15 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 14558 Wangganchang ||  || 19 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 14559 - ||  || 29 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 14560 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 14561 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 14562 ||  || 27 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 14563 - ||  || 8 ianuarie 1998 || Caussols || 
|-
| 14564 Heasley ||  || 26 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 14565 - ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14566 Hokuleʻa ||  || 19 iunie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 14567 Nicovincenti ||  || 19 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14568 Zanotta || 1998 OK || 19 iulie 1998 ||  || , 
|-
| 14569 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14570 Burkam ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14571 Caralexander ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14572 Armando ||  || 27 august 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 14573 Montebugnoli ||  || 27 august 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 14574 Payette ||  || 30 august 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 14575 Jamesblanc ||  || 28 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14576 Jefholley ||  || 28 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14577 - ||  || 28 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14578 - ||  || 28 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14579 - ||  || 26 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14580 - ||  || 26 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14581 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14582 Conlin ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14583 Lester ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14584 Lawson ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14585 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14586 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14587 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14588 Pharrams ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14589 Stevenbyrnes ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14590 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14591 - ||  || 23 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 14592 - ||  || 20 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 14593 Everett ||  || 22 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 14594 Jindrašilhán ||  || 24 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 14595 Peaker ||  || 23 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 14596 Bergstralh ||  || 16 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 14597 Waynerichie ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 14598 Larrysmith ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 14599 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14600 - ||  || 21 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-